Саму́рский хребе́т (, ) — горная цепь на юге Дагестана, простирающаяся на 193 км с юго-запада на северо-восток по дугообразной оси. Относится к системе Бокового хребта Большого Кавказа. На западе стыкуется с хребтом Дюльтыдаг.
Наивысшая точка — г. Алахундаг (3849 м). Низшая точка — г. Хаки (1049 м). Является водоразделом для рек Самур и Гюльгерычай.

Расположение 
Самурский хребет расположен на юге республики Дагестан, на территории Рутульского, Ахтынского, Агульского, Курахского, Магарамкентского и Сулейман-Стальского районов. С юга вдоль хребта протекает река Самур. На территории Рутульского и Ахтынского районов, на промежутке сёл Лучек и Ахты, параллельно Самурскому, тянется Гельмец-Ахтынский хребет. От Ахтов и до конца хребта параллельны отроги горы Шалбуздаг.

Геология 
Горный хребет сложен в основном чёрными глинистыми сланцами, в ряде мест прорывающиеся крепчайшими известняками (скалы и вершины). На многих участках сланцевые породы перемежаются поясами твердого кристаллического песчаника слоями до 3-4 метров. Разрушенные породы образуют огромные осыпи и усыпанные крупным сланцевым щебнем плоскогорья.

Климат 
Климат умеренно континентальный, воздух не влажный. Зима мягкая, осадки выпадают мало. В горах морозы достигают −10 −18 °С. Лето жаркое, доходит до 38 °С. Духота отсутствует ввиду сухости воздуха.

Растительный мир 
Флора Самурского хребта представлена в основном, характерным для гор данного региона альпийскими и субальпийскими лугами, особо широко раскинувшимися в восточной части хребта, и лугостепями. Леса почти отсутствуют, имеющееся скудное покрытие лесами представлено лиственными деревьями: буком, грабом, клёном и дубом. Гребни хребта практически лишены всякой растительности.

Вершины 
Гребень Самурского хребта венчают вершины: Курудаг (3837 м), Амирсундухибаш (3826 м), Курапдаг (3724 м), Амир (3778 м), Унадаг (3695 м), Грысаль (3534 м), Ялак(3004), Гестинкиль (2788 м), Цокульдаг (3182 м).

Примечания

Ссылки 
 Отроги Самурского хребта
 

Горные хребты Кавказа
Горные хребты Дагестана